Меса де Енмедио има више значења:

 Меса де Енмедио (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Енмедио (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Енмедио (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику